Богдатское сражение — произошедшее в сентябре-октябре 1919 года в Забайкалье сражение Гражданской войны в России, в котором участвовали красные партизаны с одной стороны и белые части (при поддержке 5-й японской экспедиционной дивизии) с другой.

История 
Летом 1919 года силы атамана Семёнова и японских интервентов начали массированное наступление на партизанские позиции в Восточном Забайкалье. В операции приняли участие восемь казачьих полков и до 2000 японских солдат. Наступление оказалось неожиданным для партизан, их силы были окружены около сёл Богдать и Хомяки.

В Богдати находился штаб Восточно-Забайкальского фронта во главе с командующим фронтом Павлом Журавлёвым. С 29 сентября по 19 октября партизаны предпринимали безуспешные попытки прорвать окружение. В итоге им удалось обманным маневром выманить белых (поверивших, что партизанам каким-то образом удалось прорвать окружение) из Хомяков, после чего всё же выйти из окружения. Сражение принесло некоторые тактические успехи белым, однако двум третям партизан удалось выйти из окружения и скрыться, и основная цель операции — уничтожение партизанских войск — была провалена.

В фольклоре

Источники 
 Шишкин С. И. Гражданская война на Д. Вост. — М., 1957;
 Шерешевский Б. М. Разгром семеновщины. — Новосибирск, 1966. 
Якимов М.М. Таежные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке Под ред. М. Горького, П. Постышева, И. Минца Изд-во "История гражданской войны", М., 1935 г. http://www.biografia.ru/about/pohod31.html

Ссылки 
 Статья в Энциклопедии Забайкалья
М. ЯКИМОВ. Таежные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке  Под ред. М. Горького, П. Постышева, И. Минца  Изд-во "История гражданской войны", М., 1935 г. http://www.biografia.ru/about/pohod31.html
 В Богдатском хребте Забайкалья жестокая битва была
 Богдатский бой
Богдатьсккий бой http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=2084

Октябрь 1919 года
Сентябрь 1919 года
1919 год в России
1910-е годы в Забайкальском крае
Сражения 1919 года
Операции и сражения Гражданской войны в России
Иностранная военная интервенция в России
Сражения Белого движения